910 Аннали́за (910 Anneliese) — астероид главного астероидного пояса. Открыт 1 марта 1919 г. немецким астрономом Карлом Рейнмутом в Гейдельберге, Германия. Астероид был назван именем подруги немецкого астронома Юлиуса Дика из обсерватории Бабельсберга.

Аннализа не пересекает орбиту Земли, и делает полный оборот вокруг Солнца за 5,00 Юлианских лет.

См. также 
 Список астероидов (901—1000)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 Орбитальные и физические параметры малых тел (NASA Jet Propulsion Laboratory).
 Dictionary of minor planet names. Lutz D. Schmadel, International Astronomical Union.

Астероиды, открытые Карлом Рейнмутом
Астероиды диаметром от 40 до 100 км